Die Fußball-Oberliga Nord 1985/86 war die zwölfte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Zweitligaabsteiger FC St. Pauli sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfB Oldenburg den Meistertitel. Beide Vereine qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der St. Pauli den ersten Rang in der Nordgruppe belegte und nach einjähriger Abwesenheit in die 2. Liga zurückkehrte. Oldenburg dagegen wurde Vierter und verblieb in der Oberliga.

Der SV Meppen nahm an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Finalisten VfR Bürstadt verlor.

In die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen stiegen der SV Lurup und der MTV Gifhorn ab. Durch den Aufstieg vom FC St. Pauli in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben dem SV Atlas Delmenhorst und der SVG Göttingen 07 auch der Bremer SV in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 In 304 Spielen kamen 312.085 Zuschauer (ø 1.027 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
6.500 SV Meppen – VfB Oldenburg (18. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
49 Hummelsbütteler SV – Wolfenbütteler SV (32. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger 

|}

Literatur

Weblinks 
 

1985
Fußballsaison 1985/86